Tuipulotu peut faire référence :

Nom de famille 

 Albert Tuipulotu (1979-), joueur de rugby à XV américain ;
  (2001-), joueur de rugby à XV gallois, fils de Kati Tuipulotu et cousin de Sisilia Tuipulotu ;
  (2001-), joueur de rugby à XIII tongien né en Nouvelle-Zélande ;
 Kati Tuipulotu (1967-), joueur de rugby à XV tongien, père de Carwyn Tuipulotu ;
  (1987-), joueur de rugby à XV américain d'origine tongienne ;
  (1999-), joueur américain de football américain d'origine tongienne ;
 Patrick Tuipulotu (1993-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  (1969-), joueur américain de football américain d'origine tongienne ;
 Sateki Tuipulotu (1971-), joueur de rugby à XV tongien né en Nouvelle-Zélande ;
 Sione Tuipulotu (1976-), joueur de rugby à XV tongien né en Nouvelle-Zélande, père de Sisilia Tuipulotu ;
 Sione Tuipulotu (1997-), joueur de rugby à XV écossais né en Australie d'origine tongienne et italienne ;
  (1997-), joueur de rugby à XV tongien né en Nouvelle-Zélande ;
 Sisilia Tuipulotu (2003-), joueuse de rugby à XV galloise d'origine tongienne, fille de Sione Tuipulotu et cousine de Carwyn Tuipulotu ;